Carbaza puede referirse a:
El nombre común de la planta Rumex acetosa.
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
El nombre común de la planta Rumex crispus.
El nombre común de la planta Rumex longifolius.
El nombre común de la planta '''''Rumex pulcher.